Die Campeonato Brasileiro Série A 2006 war die 50. Spielzeit der brasilianischen Série A.

Saisonverlauf 
Die Série A startete am 15. April 2006 in ihre neue Saison und endete am 3. Dezember 2006. Die Teilnehmerzahl wurde zur Vorsaison von 22 auf 20 reduziert. Aufgrund dessen gab es nur zwei Aufsteiger.

Nach der Saison wurden wie jedes Jahr Auszeichnungen an die besten Spieler des Jahres vergeben. Beim Prêmio Craque do Brasileirão wurde Rogério Ceni vom FC São Paulo als bester Spieler der Saison ausgezeichnet. Favorit der Fans wurde Renato Abreu vom CR Flamengo. Der „Goldenen Ball“, vergeben von der Sportzeitschrift Placar, ging an Lucas Leiva von Grêmio. Torschützenkönig mit 20 Treffern wurde Souza vom Paraná Clube.

Tabelle 
Bei Punktgleichheit in der Tabelle ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

Anzahl Siege
Tordifferenz
Anzahl erzielter Tore
Direkter Vergleich
Anzahl roter Karten
Anzahl gelber Karten

|}

Torschützenliste 

Liste der Fußball-Torschützenkönige Série A (Brasilien)

Weblinks 
 Série A 2006 – Zusammenfassung auf rsssfbrasil.com

2006
Fußballsaison 2006